Il Secolo può riferirsi a tre giornali italiani:
 Il Secolo (quotidiano), quotidiano di Milano (1866-1927), fondato dall'editore Sonzogno.
 Il Secolo XIX, quotidiano di Genova nato nel 1886.
 Secolo d'Italia, quotidiano di Roma nato nel 1952. Dal 2012 è pubblicato on-line.